

Geografia 
 Urrea de Gaén – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Urrea de Jalón – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Jeronimo Jiménez de Urrea – scrittore spagnolo
 Juan de Lanuza y Urrea – magistrato, politico e nobile spagnolo
 Luis Alberto Urrea – scrittore statunitense d'origine messicana
 Pedro Manuel Jiménez de Urrea – scrittore e poeta spagnolo